Die Saison 2014/15 der mexikanischen Liga MX begann am Freitag, 18. Juli 2014 mit der Begegnung zwischen den Gallos Blancos Querétaro und den UNAM Pumas (1:3). Das erste Tor der Saison erzielte der argentinische Stürmer in Diensten der Pumas, Ismael Sosa, der die Gäste bereits in der ersten Spielminute in Führung brachte. Der Ehrentreffer für die Gallos Blancos fiel erst in der Nachspielzeit (90.+1) durch Ángel Sepúlveda.

Das letzte Spiel der Saison wurde am Sonntag, 10. Mai 2015 zwischen Chivas Guadalajara und Monarcas Morelia ausgetragen. Chivas hatte vor der Partie drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer UANL Tigres und dessen punktgleichen Verfolger Club América. Bei einem Sieg gegen den Tabellenletzten Monarcas Morelia hätte Chivas seinen Erzrivalen América vom zweiten Platz verdrängt, bei einem Sieg mit vier Toren Vorsprung sogar selbst die Tabellenführung eingenommen und sich somit eine ideale Voraussetzung für die Liguillas verschafft. Doch es gab eine unerwartete 2:3-Heimniederlage, weil Chivas immer wieder einem Rückstand hinterher rennen musste. Bereits in der fünften Minute gingen die Monarcas durch Ignacio González Espinoza mit 0:1 in Führung. Dem Ausgleich durch Carlos Fierro (17.) folgte der erneute Rückstand durch Jefferson Cuero (44.) kurz vor der Pause. Zwar gelang Marco Fabián unmittelbar nach dem Wechsel (46.) der erneute Ausgleich, doch Armando Zamorano machte kurz vor Spielende (89.) mit einem verwandelten Elfmeter alle Hoffnungen der Chivasi zunichte und schickte sie für den Start der Liguillas in einen Clásico Tapatío.

Veränderungen 
Der am Ende der Vorsaison zum dritten Mal nach 1976 und 1990 in die zweite Liga abgestiegene Traditionsverein Atlante, Gründungsmitglied der mexikanischen Primera División in der Saison 1943/44, wird ersetzt durch den Aufsteiger der Vorsaison, Club Universidad Leones Negros Guadalajara, der bereits von 1974 bis 1994 in der höchsten mexikanischen Spielklasse vertreten war.

Liguillas der Apertura 2014

Viertelfinale 
In drei Begegnungen setzt sich bei Torgleichheit jeweils die in der Punktspielrunde besser platzierte Mannschaft (América, Tigres und Toluca) durch.

|}

Halbfinale 
Die Tigres setzen sich erneut aufgrund der besseren Platzierung in der Punktspielrunde durch.

|}

Finale 
América gewinnt seinen zwölften Titel und ist somit alleiniger Rekordmeister Mexikos.

|}

Liguillas der Clausura 2015

Viertelfinale 
In allen Duellen setzt sich die in der Tabelle schlechter platzierte Mannschaft durch.

|}

Halbfinale 
Aufgrund der besseren Platzierung in der Punktspielrunde setzt der Querétaro FC sich bei Torgleichheit gegen den CF Pachuca durch und erreicht erstmals die Finalspiele um die mexikanische Fußballmeisterschaft, während Chivas gegen Santos Laguna ausscheidet und seine Hoffnungen begraben muss, nach Titeln wieder mit dem Erzrivalen América gleichzuziehen.

|}

Finale 

|}

Tabellen

Abschlusstabelle der Apertura 2014 

|}

Abschlusstabelle der Clausura 2015 

|}

Kreuztabelle zur Saison 2014/15 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

2014
Fußballsaison 2014/15